Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је 24., 25. и 27. августа 1999 на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија.

Титулу освојену у Атини 1997. бранила је Жана Блок из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 такмичарки из 32 земље.

  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за жене пре почетка светског првенства 21. августа 1999. године:

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбржих атлетичарки 1999. године су пре почетка светког првенства (21. августа 1999) заузимале следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1999.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 24. августа 1999. године. У квалификацијама су учествовале 47 атлетичарки које су били подељене у 7 група. Пласман у полуфинале избориле су по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 4 са најбољим резултатом (кв).,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 24. августа 1999. године. Такмичарке су били подељене у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедиле су по 4 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 25. августа 1999. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Пласман у финале обезбедиле су по 4 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 1999. године у 19:45.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1999. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном